Wollmannsberg steht für
Wollmannsberg (Gemeinde Altenfelden), Oberösterreich
Wollmannsberg (Gemeinde Leitzersdorf), Niederösterreich

Siehe auch:
 Wollmannsdorf